Raucourt (Ardennes), een plaats in de Franse gemeente Raucourt-et-Flaba
Raucourt (Haute-Saône), een plaats in de Franse gemeente Roche-et-Raucourt
Raucourt (Meurthe-et-Moselle), een gemeente in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
Raucourt-au-Bois, een gemeente in het Franse departement Nord